Il singolare del Copa Sevilla 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Daniel Gimeno Traver ha difeso il titolo battendo in finale Tommy Robredo 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Roberto Bautista-Agut (primo turno)
 Daniel Gimeno Traver (campione)
 Federico Delbonis (primo turno)
 Rui Machado (primo turno, ritiro a causa di un infortunio al ginocchio destro)

  Íñigo Cervantes Huegún (semifinali)
  Tommy Robredo (finale)
  Javier Martí (quarti di finale)
  Nicolas Devilder (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Sevilla 2012